

Aziende
 Fazioli – azienda italiana produttrice di pianoforti

Persone
 Andrea Fazioli – scrittore svizzero
 Michele Fazioli – politico italiano
 Michele Fazioli – giornalista e conduttore televisivo svizzero
 Tiberio Fazioli, noto come Fasma – rapper italiano